asteroida – (w astronomii) inne określenie planetoidy
 asteroida – (w geometrii) rodzaj krzywej płaskiej